Le mont Olympe est le nom de plusieurs sommets.

Antiquité grecque 
Dans l'Antiquité grecque, plusieurs montagnes portent ce nom, tant en Grèce que sur les îles de la mer Égée et en Anatolie. Dans la mythologie grecque, l'Olympe est le domaine des dieux ; perçu comme étant situé au sommet d'une montagne élevée, il donne son nom à de nombreux points culminants locaux habités par des tribus grecques, comme entre autres en Attique, Ionie, Laconie, Lycie, Mysie, Thessalie ou sur les îles de Chypre, Eubée ou Lesbos.

Le mont Olympe de Thessalie, le plus élevé de tous, est perçu comme le représentant « pan-hellénique » du domaine des dieux depuis au moins le  ; Hérodote, dans ses Histoires, identifie l'Olympe au mont de Thessalie.

Terre

Antarctique 
 Mount Olympus : sommet du chaînon Britannia (, ), nommé d'après le navire américain , lui-même nommé d'après le mont Olympe de l'État de Washington, États-Unis.

Australie 
  () : Tasmanie (, )

Canada 
 Mont Olympe (, )

Chypre 
 Mont Olympe : point culminant de l'île de Chypre (, )

Grèce 
 Mont Olympe : montagne de Macédoine-Centrale et de Thessalie, point culminant de la Grèce (, ). Domaine des dieux dans la mythologie grecque.
 Mont Olympe : Arcadie
  : Attique ou Laurion (, )
 Mont Olympe : Élide
  : Eubée (, )
 Mont Olympe : Lesbos ()

États-Unis 
Les États-Unis comptent plusieurs monts Olympe ( en anglais) :

 Mont Olympe : comté de San Diego, Californie (, )
 Mont Olympe : San Francisco, Californie (,)
 Mont Olympe : Colorado (,)
 Mont Olympe : Hawaï (,)
 Mont Olympe : Kentucky (,)
  : Utah (, )
 Mont Olympe : Vermont (,)
 Mont Olympe : Washington (, )

France 
 Mont Olympe : Bouches-du-Rhône (, )
 Mont Olympe : colline de Charleville-Mézières (, )

Turquie 
  : appelé Olympe d'Ionie dans le monde grec antique (, )
  : Olympe de Lycie dans le monde grec antique (, )
 Uludağ : Olympe de Bithynie ou de Mysie dans le monde grec antique (, )

Mars 
 Olympus Mons : nom latin du mont Olympe, volcan martien et l'un des plus hauts reliefs du système solaire ()

Voir aussi

Liens internes

Références